Een verkeersweg:
N296 (België)
N296 (Frankrijk)
N296a (Frankrijk)
N296 (Nederland), zie Provinciale weg 296
N296 (Zwitserland)